Louis Moinard peut désigner: 
 Louis Moinard (1895-1960), homme politique français, maire de Vichy.
 Louis Moinard (1930-), sénateur de la Vendée.